

Долинка — селище, Шахтинська міська адміністрація, Карагандинська область

Долинка — село, Благовіщенський район, Алтайський край

Долінка — село, громада округу Вельки Кртіш, Банськобистрицький край.
 Долинка — річка; права притока Турца.

Долинка — село, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Долинка — село, Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Долинка — село, Вінницька область, Крижопільський район
 Долинка — село, Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Іваничівський район
 Долинка — село, Запорізька область, Василівський район
 Долинка — село, Запорізька область, Гуляйпільський район
 Долинка — село, Одеська область, Саратський район
 Долинка — село, Полтавська область, Лохвицький район
 Долинка — село, Черкаська область, Монастирищенський район